Panaitiosz (i. e. 185 körül – i. e. 110/109 körül) görög sztoikus filozófus
 Panaitiosz (?) görög matematikus